Corte-Real bzw. Côrte-Real ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Corte-Real (* 1946), osttimoresischer Politiker
 Alexandre Gentil Corte-Real de Araújo, osttimoresischer Politiker (UDT, CNRT) und Beamter
 Aleixo Corte-Real (Dom Aleixo; 1886–1943), osttimoresischer Liurai und Widerstandskämpfer

 Benjamim Côrte-Real (* 1961), osttimoresischer Hochschullehrer und Linguist
 Francisco Costa Corte-Real, bekannt als Nai-Chico († 1943), timoresischer Liurai
 Gaspar Corte-Real (um 1450–1501), portugiesischer Seefahrer
 João Vaz Corte-Real (um 1429–1496), portugiesischer Seefahrer und adliger Ritter, Vater von Vasco Anês (dem jüngeren), Gaspar und Miguel Corte-Real
 Leví Bucar Côrte-Real, osttimoresischer Unabhängigkeitsaktivist
 Miguel Corte-Real (um 1450–1502?/1511?), portugiesischer Seefahrer 
 Rosária Corte-Real, osttimoresische Politikerin
 Vasco Anês Corte Real (Azoren) (15. Jhr.), einer der ersten Siedler auf der Azoreninsel Terceira, Vater von João Vaz Corte-Real
 Vasco Anês Corte Real (15./16. Jhr.), portugiesischer Seefahrer

Corte-Real bezeichnet:
 NRP Corte-Real (F332), Fregatte der portugiesischen Marine
 CMA CGM Corte Real, Containerschiff der CMA-CGM-Christophe-Colomb-Klasse